I77, I-77 ou I/77 peut faire référence à :

Médecine 
 Autres atteintes des artères et artérioles, d'après la classification internationale des maladies.

Routes 
  Interstate 77 (I-77), une autoroute inter-États américaine reliant Cleveland à Columbia ;
  Route slovaque I/77 reliant Spišská Belá à Svidník.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres